Pułki artylerii noszące numer „9”:

Polskie:
 9 Pułk Artylerii Polowej w Garwolinie (1918-1919) → 3 Pułk Artylerii Polowej Legionów (1919-1931) → 3 pal Leg
 9 Pułk Artylerii Polowej w Białej Podlaskiej (1919-1931) → 9 pal
 9 Pułk Artylerii Lekkiej w Białej Podlaskiej (1932-1939)
 9 Pułk Artylerii Ciężkiej w Siedlcach (1921-1933) i we Włodawie (1933-1939)
 9 Pułk Artylerii Lekkiej w ZSRR (1942)
 9 Pułk Artylerii Ciężkiej w ZSRR (1942)
 9 Pułk Artylerii Lekkiej (1942-1944) → 9 pac
 9 Pułk Artylerii Ciężkiej (1944-1947)
 9 Pułk Artylerii Haubic (1944-1946)
 9 Drezdeński Pułk Artylerii w Morągu (1967-1989) → 9 Ośrodek Materiałowo-Techniczny (1989-1994) → 16 pappanc
 9 Bartoszycki Pułk Artylerii w Bartoszycach (1994-2000)

Austro-węgierskie:
 9 Pułk Artylerii Polowej (1854–1885) → 11 Pułk Artylerii Korpuśnej (1885–1908) → Pułk Haubic Polowych Nr 11
 9 Pułk Artylerii Korpuśnej (1885–1908) → Pułk Haubic Polowych Nr 9 (1908–1915)
 9 Pułk Artylerii Dywizyjnej (1894–1908) → Pułk Armat Polowych Nr 9 (1908–1916)
 Pułk Artylerii Górskiej Nr 9 (1915–1918)
 Pułk Artylerii Ciężkiej Nr 9 (1915–1918)
 Pułk Artylerii Konnej Nr 9 (1917–1918) → Pułk Artylerii Polowej Nr 9 K (1918)